Го́род Кизилю́рт или Кизилю́рт (, ) — муниципальное образование (городской округ) и административно-территориальная единица (город республиканского значения) в составе Республики Дагестан Российской Федерации.

Административный центр — город Кизилюрт.

География 
Городской округ расположен в центральной части Республики Дагестан.

Население 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 — 54,67 тыс. чел.
 2035 — 66,55 тыс. чел.

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Состав городского округа 
В городской округ входят:

Местное самоуправление 
 Председатель собрания депутатов
 с 29 декабря 2018 г. глава городского округа "город Кизилюрт" — Патахов Малик Абдурахманович

 Председатели исполкома / Главы администрации
 февраль 1963 г. — декабрь 1965 г. — Агаев Исмаил Агасиевич
 декабрь 1965 г. — январь 1985 г. — Алиев Агав Камбулатович
 март 1985 г. — февраль 1986 г. — Кандауров Абдулкадыр Османович
 февраль1986 г. — февраль 1991 г. — Укарханов Шамиль Абдурашидович
 февраль 1991 г. — сентябрь 1994 г. — Алиев Абакар Алиевич
 сентябрь 1994 г. — март 1998 г. — Зайналов Шамиль Магомедович
 с мая 1998 года — Уцумиев Магомед Пазуевич
 Алюков Устархан Шарапутдинович
 с 11 ноября 2013 года — Беков Алмаз Аскендерович
 с 29 декабря 2018 г. глава городского округа "город Кизилюрт" — Патахов Малик Абдурахманович

Примечания

Ссылки 

Городской округ город Кизилюрт